

Astronomia
 7215 Gerhard – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Gerhard – variante del nome proprio di persona Gerardo

Persone
 Gerhard – fumettista e illustratore canadese
 Eduard Gerhard – archeologo tedesco
 Ephraim Gerhard – giurista e storico della filosofia tedesco
 Friedrich Gerhard – cavaliere tedesco
 Hubert Gerhard – scultore olandese
 Nina Gerhard – cantante, cantautrice e conduttrice radiofonica tedesca